

Населені пункти та їхні частини

 Ґлембоцьк — село в гміні Подґужин Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґлембоцьк — село в гміні Лельково Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґлембоцьк — осада в гміні Лельково Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки